Ге́нри Э́двард Берд (Бёрд) (; , Портси, Хэмпшир — , Тутинг) — один из сильнейших английских шахматистов 2-й половины XIX века; шахматный теоретик и писатель. Бухгалтер.

Шахматная карьера 

В возрасте 21 года он был приглашён на свой первый турнир — Лондонский турнир 1851 года. Также участвовал в турнирах в Вене и Нью-Джерси. В 1858 году он проиграл матч Полу Морфи.

В 1874 году Берд представил новый вариант шахмат, на доске 8×10 и содержавший две новые фигуры, комбинацию ладьи и коня и комбинацию слона и коня. Шахматы Берда вдохновили Капабланку на создание другого варианта шахмат, шахмат Капабланки, отличавшихся от шахмат Бёрда только начальной позицией.

Турнирные и матчевые результаты

Вклад в дебютную теорию  
Берд разработал и постоянно применял начало 1.f4 (Дебют Берда), а также защиту Берда в испанской партии (1.e4 e5 2.Кf3 Кc6 3.Сb5 Кd4).

Библиография 
 Bird, Henry Edward. The Chess openings Considered Critically and Practically (London: Dean, 1877)
 Bird, Henry. Chess Masterpieces (London: 1875)
 Bird, Henry. Chess History and Reminiscences (London: 1893)
 Bird, Henry. Modern Chess
 Bird, Henry. Chess for Beginners
 Bird, Henry. Chess Novelties (London: 1895)

Примечания

Литература 
 Греков Н. И. История шахматных состязаний. 2-е изд. М.: Физкультура и туризм, 1937.
 Oxford encyclopedia of chess games. Volume 1. 1485-1866. - Oxford university press, 1981 - ISBN 0192175718.
 Hans Renette. H.E. Bird: A Chess Biography with 1,198 Games. - 2016 - ISBN 978-1-4766-2462-4.

Ссылки 
 22 партии Бёрда в формате PNG
 Chess History and Reminiscences 
 
 Статистика наChessWorld.net
 Генри Эдвард Бёрд

Шахматисты Великобритании
Шахматные теоретики